Saline Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Saline Township (Cleburne County, Arkansas)
 Saline Township (Cleveland County, Arkansas)
 Saline Township (Drew County, Arkansas)
 Saline Township (Hempstead County, Arkansas)
 Saline Township (Hot Spring County, Arkansas)
 Saline Township (Howard County, Arkansas)
 Saline Township (Pike County, Arkansas)
 Saline Township (Sevier County, Arkansas)
 Saline Township (Illinois)
 Saline Township (Michigan)
 Saline Township (Cooper County, Missouri)
 Saline Township (Miller County, Missouri)
 Saline Township (Perry County, Missouri)
 Saline Township (Ralls County, Missouri)
 Saline Township (Ste. Genevieve County, Missouri)
 Saline Township (North Dakota)
 Saline Township (Ohio)
 Saline Township (Alfalfa County, Oklahoma)
 Saline Township (Delaware County, Oklahoma)
 Saline Township (Harper County, Oklahoma)
 Saline Township (Mayes County, Oklahoma)